Amerikai Egyesült Államok
Carlos (Indiana)
Carlos (Maryland)
Carlos (Minnesota)
Carlos (Nyugat-Virginia)
 Kanada
Carlos (Alberta)

Személyek 
 Carlos, avagy a „Sakál”, Ilich Ramírez Sánchez (1942–), többszörös életfogytiglanra ítélt venezuelai terrorista, 1994 óta Franciaországban van fogságban
 Carlos (Jean-Chrysostome Dolto) (1943–2008) francia énekes, színész